Штадтбан () — трамвайная или легкорельсовая система, существующая в ряде городов Германии. По принятой в России терминологии штадтбан - это система скоростного трамвая.

Первой системой, официально называвшейся Stadtbahn, принято считать сеть городской железной дороги в столице Австрии Вене. Система была построена как облегчённая железная дорога для нужд города вдоль русла речки Вены, вдоль Дуная и по оси широкой бульварной магистрали Гюртель. На линии первоначально использовалась паровая локомотивная тяга с прицепными вагонами, а после электрификации линии в 1922 г. — облегчённый многовагонный подвижной состав трамвайного типа. В 1970-х гг. систему штадтбана начали сворачивать: участки линий вдоль рек перестроили в линию метро U4 по стандартам метрополитена и с использованием подвижного состава метрополитена, а на линии на Гюртеле, переименованной в линию метро U6, были сохранены облегчённые трамвайные стандарты, низкие платформы и трамвайный подвижной состав. Позднее линия U6 была продлена в обе стороны, в том числе с включением в её состав обычной обособленной трамвайной линии. Таким образом, в Вене в настоящее время штадтбана как такового не осталось.

В настоящее время штадтбаны существуют в следующих городах: Билефельд, Бонн, Бохум, Ганновер, Дортмунд, Дюссельдорф, Карлсруэ, Кёльн, Штутгарт, Эссен, Эрфурт. Во всех городах кроме Карлсруэ и Эрфурта штадтбаны имеют подземные участки и станции то есть являются также метротрамами. Подземные станции штадтбана обозначаются табличкой с буквой U, также как и станции метрополитенов, либо табличкой с буквой U и надписью посередине stadtbahn. Маршруты штадтбана как правило имеют цифровое обозначение. В Бохуме, Дортмунде, Дюссельдорфе, Штутгарте, Эссене перед цифровым обозначением маршрута ставится литера U, также обозначаются маршруты в метрополитенах Германии. В Карлсруэ перед цифровым обозначением маршрута используется литера S. В Билефельде, Бонне, Кёльне, Эрфурте используется цифровое обозначение маршрутов. В Ганновере используется буквенное обозначение маршрутов. В Бонне, Бохуме, Дюссельдорфе, Карлсруэ, Эссене помимо маршрутов штадтбана существуют маршруты обычного трамвая (Straßenbahn) и как правило частично используют общие линии. В этих городах штадтбан вместе обычным трамваем интегрирован в городскую трамвайную систему. Помимо основных городов штадтбаны охватывают прилегающие населённые пункты.

Отличие Stadtbahn от S-Bahn в Германии 
Несмотря на то что названия «городская железная дорога» () и S-Bahn имеют одинаковое происхождение («городской поезд»), сейчас их значение различно. S-Bahn являются системами, обычно интегрированными в железнодорожную сеть и управляемыми Deutsche Bahn. В России аналогом S-Bahn являются городские и пригородные электропоезда. Городские железные дороги же представляют собой легкорельсовые системы, интегрированные в трамвайную сеть. Аналогом штадтбана в России является система скоростного трамвая в Волгограде. Системы S-Bahn и штадтбан различаются подвижным составам. В системе S-Bahn используются электропоезда, а в штадтбане трамвайный подвижной состав.

Наиболее близкой к системе S-Bahn является штадтбан Карлсруэ. В городах он использует трамвайную сеть, а между городами он использует железнодорожную сеть при этом используя трамвайный подвижной состав. Маршруты данного штадтбана обозначаются литерой S и номерами то есть имеют такое же обозначение как и маршруты S-Bahn. Таким образом штадтбан Карлсруэ занимает промежуточное положение между S-Bahn и штадтбаном, являясь фактически скоростным междугородным трамваем.

Различен также и юридический статус: S-Bahn регулируются законами  («Федеральное законодательство строительства и эксплуатации железных дорог»), в то время как городские железные дороги являются трамвайными сетями, регулируемыми  («Федеральное законодательство строительства и эксплуатации трамвайных систем»).

Литература 
 Веклич, В. Ф. Новые технические решения на городском электрическом транспорте. — Киев: Будівельник, 1975. — 64 с., илл.

Трамвай
Легкорельсовый транспорт